Plaats in Indonesië
 Demangan (Bangkalan), een plaats in het regentschap Bangkalan van de provincie Oost-Java
 Demangan (Gondokusuman), een plaats in het regentschap Jogjakarta van de provincie Jogjakarta
 Demangan (Kota Kudus), een plaats in het regentschap Kudus van de provincie Midden-Java
 Demangan (Karangdowo), een plaats in het regentschap Klaten van de provincie Midden-Java
 Demangan (Sambi), een plaats in het regentschap Boyolali van de provincie Midden-Java
 Demangan (Siman), een plaats in het regentschap Ponorogo van de provincie Oost-Java
 Demangan (Tahunan), een plaats in het regentschap Jepara van de provincie Midden-Java
 Demangan (Tanjunganom), een plaats in het regentschap Nganjuk van de provincie Oost-Java